Brens ist der Name mehrerer Orte:

 Brens (Ain), Gemeinde im Département Ain (Frankreich)
 Brens (Bons-en-Chablais), Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Bons-en-Chablais im Département Haute-Savoie (Frankreich) und bis 1966 eigenständige Gemeinde
 Brens (Cee), Weiler in der Gemeinde Cee, Provinz La Coruña, Galicien (Spanien)
 Brens (Tarn), Gemeinde im Département Tarn (Frankreich)

Brens ist der Familienname folgender Personen:

 Bienvenido Brens (1925–2007), dominikanischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Brenz
 Bren